Президентские библиотеки в США не являются библиотеками в традиционном смысле слова. Скорее, это хранилища документов, записей, коллекций и других исторических материалов, принадлежащих американским президентам, начиная с Герберта Гувера. В настоящее время в стране насчитывается 13 президентских библиотек, которые объединены в Президентскую библиотечную систему и администрируются Национальным управлением архивов и документации. Существуют и другие президентские библиотеки и музеи, но их деятельность осуществляется частными фондами, правительствами штатов или историческими ассоциациями. Как правило, все эти библиотеки расположены в штатах рождения президентов.

История возникновения 
До того как появились подобные библиотеки, президенты или их наследники должны были заботиться о том, куда девать документы, образовавшиеся в период президентства. Так, документы президентов, которые возглавляли страну до Герберта Гувера, частично хранятся в Отделе манускриптов Библиотеки Конгресса США, других библиотеках, частных коллекциях, в исторических обществах. Естественно, многие документы были утеряны или просто уничтожены.

Формально Президентская библиотечная система начала своё существование в 1939 году, когда президент Франклин Делано Рузвельт подарил правительству страны свои личные бумаги и те, которые появились за время его президентства. Вместе с этим он предоставил стране часть своего поместья в Нью-Йорке, где началось строительство библиотеки и музея на деньги фонда, собранные его друзьями и самим Рузвельтом. Он был убежден, что президентские документы являются важным историческим наследием, которое необходимо сохранить и предоставить возможность ознакомиться с ним всем желающим. По его просьбе, Национальное управление архивов и документации взяло на себя всю работу по организации материалов и управлению библиотекой.

В 1950 году его примеру последовал Гарри Трумэн. Он также инициировал работу Конгресса США, результатом которой явился Закон о президентских библиотеках 1955 года, образовавший систему библиотек, которые строятся частными лицами, а управляются государственной организацией. Согласно этому закону, другие президенты должны передавать исторические материалы государству, что гарантирует их сохранность и возможность доступа к ним американским гражданам.

Список президентских библиотек 
 Президентская библиотека-музей Герберта Гувера
 
 Президентская библиотека Гарри Трумэна
 Президентская библиотека Дуайта Эйзенхауэра
 Президентская библиотека-музей Джона Ф. Кеннеди
 Президентская библиотека Линдона Джонсона
 Президентская библиотека Ричарда Никсона
 Президентская библиотека Джеральда Форда
 Президентская библиотека Джимми Картера
 Президентская библиотека Рональда Рейгана
 Президентская библиотека Джорджа Герберта Уокера Буша
 Президентская библиотека и музей Уильяма Клинтона
 Президентский центр Джорджа Уокера Буша
 Президентский центр Барака Обамы
 Президентская библиотека Барака Обамы
 Президентская библиотека Дональда Трампа

Также существует библиотека Джефферсона Дэвиса (Президента Конфедеративных Штатов Америки).

Ссылки 
 Presidential Libraries at the National Archives & Records Administration site 
 Abraham Lincoln Presidential Library & Museum 
 Rutherford B. Hayes Presidential Center 
 McKinley Presidential Library & Museum 
 Woodrow Wilson Presidential Library 
 Calvin Coolidge Presidential Library and Museum 
 Herbert Hoover Presidential Library and Museum 
 Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum 
 Harry S. Truman Presidential Library and Museum 
 The Eisenhower Presidential Library & Museum 
 John F. Kennedy Presidential Library and Museum 
 Lyndon B. Johnson Presidential Library and Museum
 Nixon Presidential Library 
 Gerald R. Ford Presidential Library and Museum 
 Gerald Ford Library at the University of Michigan 
 Jimmy Carter Presidential Library and Museum 
 Ronald Reagan Library and Museum 
 George Bush Presidential Library and Museum
 Clinton Presidential Center 
 George W. Bush Presidential Center  and Library 
 Jefferson Davis Presidential Library and Home 

Национальные библиотеки США

Национальное управление архивов и документации